Michael Horak ist der Name folgender Personen:

* Michael Horak (Hockeyspieler) (1939–2014), österreichisch-schweizerischer Eishockey- und Rollhockeyspieler
 Michael Horak (Fußballspieler) (* 1966), österreichischer Fußballspieler 
 Michael Horak (Rugbyspieler) (* 1977), südafrikanisch-englischer Rugby-League- und Rugby-Union-Spieler